Палеополіс ( — старе місто) — назва кількох стародавніх міст:
 Палеополіс — місто в Лідії, Мала Азія;
 Палеополіс — місто на острові Андрос, Кікладські острови.